Вильяласан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 15 км². Население — 333 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Покровителями города считаются святой Блас и святая дева дель Висо.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 

Муниципалитеты Саморы